Desa Tumpang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tumpang (administrativ by i Indonesien, lat -8,13, long 112,25), Jawa Timur, 
 Desa Tumpang (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 112,77), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar